Newport steht für:

im Vereinigten Königreich:
 City of Newport, Principal Area in Wales
 Newport (Gwent), Stadt in Wales
 Newport (Isle of Wight), Stadt auf der Isle of Wight
 Newport (Essex)
 Newport (Pembrokeshire)
 Newport (Shropshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Newport (Arkansas)
 Newport (Delaware)
 Newport (Indiana)
 Newport (Kalifornien), unincorporated community im Mendocino County, Kalifornien
 Newport Beach, Stadt im Orange County, Kalifornien
 Newport (Kentucky)
 Newport (Maine)
 Newport (Michigan)
 Newport (Minnesota)
 Newport (New Hampshire)
 Newport (New Jersey)
 Newport (New York), Town im Herkimer County
 Newport (North Carolina)
 Newport (Ohio)
 Newport (Oregon)
 Newport (Pennsylvania)
 Newport (Rhode Island)
 Newport (Tennessee)
 Newport (Texas)
 Newport (City, Vermont), City im Orleans County, Vermont
 Newport (Vermont), Town im Orleans County, Vermont
 Newport (Augusta County, Virginia)
 Newport (Giles County, Virginia)
 Newport (Page County, Virginia)
 Newport (Washington)
 Newport (Wisconsin), Town(ship) im Columbia County

in Australien:
 Newport (New South Wales), Vorort von Sydney
 Newport (Victoria)
 Newport (Queensland)

in Irland:
 Newport (Mayo)
 Newport (Tipperary)

in Kanada:
 Newport (Québec)

in Antarktika:
 Newport Point, Landspitze der Ross-Insel

Newport ist der Familienname folgender Personen:
 Cal Newport (* 1982), US-amerikanischer Sachbuchautor und Informatiker
 Christopher Newport (1561–1618), englischer Seefahrer und Pirat
 Curt Newport (* 1950), US-amerikanischer Taucher und Autor
 Elissa L. Newport (* 1947), US-amerikanische Neurowissenschaftlerin
 George Newport (1803–1854), britischer Entomologe
 Richard Newport († 1318), englischer Geistlicher
 Vivienne Newport (1951–2015), britische Tänzerin und Choreografin

Newport steht für:

 Titularbistum Newport in Wales
 Newport (Zigarettenmarke), US-amerikanische Zigarettenmarke

Unternehmen:
 Newport Corporation, US-amerikanisches Optik-Unternehmen
 Newport Coachworks, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Newport Engineering Works, US-amerikanischer Automobilhersteller

Sonstiges:
 Newport-Mühle, Bauwerk in Newport, Rhode Island
 USS Newport News (SSN-750), US-amerikanisches Atom-U-Boot
 Chrysler Newport, Automodell von Chrysler
 Newport RFC, Rugby-Union-Verein in Newport, Gwent
 AFC Newport County, Fußballverein in Newport, Gwent
 Newport Jazz Festival, Jazzfestival in Newport, Rhode Island
 Newport Folk Festival, Folkmusik-Festival in Newport, Rhode Island

Siehe auch:
 Newport Township
 Nieuport
 Nieuwpoort, Ort in Belgien